Себаза́к-Конкуре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Тулузи, 7 км на північ від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3172,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Себазак-Конкуре на сайті французького Національного інституту географії
 Себазак-Конкуре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Себазак-Конкуре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Себазак-Конкуре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Себазак-Конкуре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон